Trávníček může být:

obecně
 malý trávník, zdrobnělina základního slova

sídlo
 Trávníček (Bílá) – část obce Bílá (okres Liberec)

příjmení osob
 Antonín Trávníček (1892–1968) – farář a děkan ve Vladislavi
 Dana Trávníčková (* 1943) – česká cestovatelka a spisovatelka
 Emil Trávníček (1924–???) – český a československý politik KSČ z Vyškovska, poslanec FS za normalizace
 František Trávníček (rozcestník) – více osob
 Jan Trávníček (* 1976) – český cestovatel a horolezec
 Jiří Trávníček (rozcestník) – více osob
 Josef Trávníček (rozcestník) – více osob
 Karel Trávníček (1910–???) – český fotbalista, obránce
 Michal Trávníček (* 1980) – český hokejový útočník
 Mojmír Trávníček (1931–2011) – český literární kritik a editor
 Pavel Trávníček (* 1950) – český herec, moderátor a režisér
 Tomáš Trávníček (1918–2008) – český lékař, vysokoškolský učitel, politik KSČ a poslanec Federálního shromáždění za normalizace
 Zdeněk Trávníček (* 1925) – český hokejista

Česká příjmení